Hoshin, l'Investiture des Dieux est un manga inspiré assez librement du roman chinois L'Investiture des dieux.
 La méthode Hoshin est un système de management.